Die Abkürzung WBTV steht für
 Warner Channel, einen lateinamerikanischen Kabelfernsehsender 
 Warner Bros. Television, eine US-amerikanische Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Fernsehinhalte
 The WB, ein ehemaliges US-amerikanisches Fernsehnetzwerk

WBTV